Ruszkowo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ruszkowo (Działdowo), Ort im Powiat Działdowski, bis 1945: Rauschken, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Ruszkowo (Środa Wielkopolska), Ort im Powiat Średzki
 Ruszkowo (Wierzbinek), Ort im Powiat Koniński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Ruszkowo (Dobrzyn nad Wisła), Ort im Powiat Lipnowski
 Ruszkowo (Wąpielsk), Ort im Powiat Rypiński
 Woiwodschaft Masowien:
 Ruszkowo (Gołymin-Ośrodek), Ort im Powiat Ciechanowski
 Ruszkowo (Nasielsk), Ort im Powiat Nowodworski

Siehe auch: Ruskowo, Roszkowo